BTP steht für:
 British Transport Police, die in Großbritannien für den Schienenverkehr zuständige Polizei
 Boston Tea Party, einen Akt des Widerstandes gegen die britische Kolonialpolitik im Hafen der nordamerikanischen Stadt Boston im Dezember 1773
 Bramble Transport Protocol, ein Sicherheitsprotokoll der Transportschicht
 BTP plc, ein britisches Chemieunternehmen, welches 2000 von Clariant übernommen wurde
 Bildungs- und Teilhabepaket, siehe Leistung für Bildung und Teilhabe
 Bahnhof Berlin Treptower Park (DS100-Code)
 Bağımsız Türkiye Partisi, eine politische Partei in der Türkei
  BTP (Buoni del Tesoro Poliannuali), italienische Anleihen

BTP